Radiation (engl. für Strahlung) bezeichnet:
 in der Evolutionsbiologie die Auffächerung (Radiation) einer Art, siehe Adaptive Radiation 
 ein Album der Band Marillion, siehe Radiation (Album)

Siehe auch:
 Strahlentherapie
 Wärmestrahlung